Katarína Garajová (ur. 21 lipca 1987 w Planej) – słowacka biegaczka narciarska. Była uczestniczką Mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Sapporo (2007), Libercu (2009) i Oslo (2011), a także Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie (2006).

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie 
Jak dotąd Garajová nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2010/2011

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1987
Słowaccy olimpijczycy
Słowaccy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Planej